Iterbijum hlorid se može odnositi na:

Iterbijum(-{II}-) hlorid, -{YbCl2}-
Iterbijum(-{III}-) hlorid, -{YbCl3}-